Termin -{SDH}- ima više značenja.
 L-sorboza 1-dehidrogenaza
 Sukcinatna dehidrogenaza
Sinhrona digitalna hijerarhija